Nach dem Schriftsteller Franz Kafka sind folgende Literaturpreise benannt:
 Franz-Kafka-Preis der Franz-Kafka-Gesellschaft in Prag (seit 2001)
 Franz-Kafka-Preis der österreichischen Franz-Kafka-Gesellschaft und der Stadt Klosterneuburg (1979–2001)
 Janet Heidiger Kafka Prize der University of Rochester